Ранчо ел Канело има више значења:

 Ранчо ел Канело (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Канело, Каса Бланка (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику